XX Giochi olimpici invernali – manifestazione sportiva svoltasi a Torino dal 10 al 26 febbraio 2006
 IX Giochi paralimpici invernali – manifestazione sportiva svoltasi a Torino dal 10 al 19 marzo 2006
 Olimpiadi degli scacchi del 2006 – manifestazione scacchistica della FIDE svoltasi a Torino dal 20 maggio al 6 giugno 2006
 Campionato mondiale di scherma 2006 – competizione sportiva svoltasi a Torino dal 30 settembre al 7 ottobre 2006